Franciaország
Montfaucon, település Aisne megyében
Montfaucon, település Doubs megyében
Montfaucon, település Gard megyében
Montfaucon, település Lot megyében